Радовци — село в Болгарии:
 Радовци — в Великотырновской области;
 Радовци — в Габровской области.

См. также 
 Радовцы